Kassette (franz.: cassette ‚Kästchen‘; aus ital.: cassa) steht für:
 einen kleinen Kasten
 Geldkassette
 eine Kurzform für Kompaktkassette (Audiokassette, Tonbandkassette) oder Videokassette
 Filmkassette für verschiedene fotografische Aufnahmeformate
 in der Architektur ein vertieftes viereckiges Feld, z. B. in einer Kassettendecke 
 ein Fragment, das zur Inaktivierung von Genen eingesetzt wird, siehe Genkassette
 das hintere Zahnkranzpaket bei Fahrrädern mit Kettenschaltung
 Atomzug „Kassette“, DDR Transportsystem zur Entsorgung von Kernbrennstäben

Die Kassette steht für:
 Die Kassette, zweiter Teil der deutschen Sherlock-Holmes-Filmreihe aus dem Jahr 1917

Siehe auch:
 Kassettenmotor
 Kassetten-Skandal 
 Cazzette